Спа

 Спа — город-курорт в Бельгии.
 Спа (физиотерапия) — вид физиотерапии, связанный с водой.
 Спа (деревня) — деревня в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер).
 Спа-Франкоршам — гоночная трасса в Бельгии.
 Spa (минеральная вода) — марка минеральной воды. См. :en:Spa (mineral water)
 Spa (Sirius XM) — канал на спутнике Сириус

 Аббревиатура СПА

 SPA — Социалистическая партия Фландрии (Socialistische Partij Anders)
 SPA — Sony Pictures Animation
 СПА — Социалистическая партия Америки
 SPA — Società Piemontese Automobili
 SPA — single page application, одностраничное приложение
 S.p.a. (Società per azioni) — акционерные общества (АО) в Италии
 СПА — самоходный плашкоут с аппарелью
 СПА — Сибирская повстанческая армия — клуб КВН
 СПА или СП автоматика — Санкт-Петербург автоматика
 СПА — Социалистическая партия Аргентины
 СПА — лат. здоровье через воду
 СПА — Союз промышленников Алтайского края
 СПА — Счётная палата Азербайджана
 СПА — сополиамид
 СПА — Союз писателей Армении
 СПА — Союз писателей Азербайджана
 СПА — синдром позвоночной артерии
 СПА — Сибирский природоохранный альянс
 СПА — Совет палестинской автономии
 СПА — Социально-пенсионное агентство
 СПА — справочно-поисковый аппарат
 СПА — спасательный подводный аппарат
 СПА — Совет профессиональных ассоциаций
 СПА — система промышленной автоматики
 СпА — специальная авиация
 СПА — Социалистическая партия Албании
 СПА — Социалистическая партия Австрии
 СПА — Социалистическая партия Австралии
 СДПА или СПА — Социал-демократическая партия Австрии